Гёриц:

 Гёриц — коммуна в Германии.
 Гёриц — река в Германии.